Кудра () — топоним.

Латвия 
 Кудра — остановочный пункт в Юрмале на электрифицированной железнодорожной линии Торнякалнс — Тукумс II.
 Кудра — район города Юрмала.
 Кудра — район города Саласпилс.
 Кудра — хутор в Бауском крае.
 Кудра — посёлок в Бауском крае.
 Кудра — посёлок в Айзпутском крае.
 Кудра — посёлок в Бабитском крае.
 Кудра — посёлок в Энгурском крае.

Россия 
 Кудра — река, протекает в Валдайском районе Новгородской области.